Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Trif – rumuński polityk i urzędnik
 Gabriel Trifu – rumuński tenisista
 Ignacy (Trif) – rumuński duchowny prawosławny